Un chérif est un descendant de Mahomet.

Patronyme 

 Bangaly Chérif (? - ), financier et homme politique guinéen.
 Cipriano Rivas Cherif (1891-1967), metteur en scène espagnol, exilé du franquisme au Mexique.
 Dolores Rivas Cherif (1904-1993), personnalité de l'exil républicain espagnol.
 Georges Mohammed-Chérif, fondateur de l'agence de publicité, Buzzman.
 Abderrahmane Meziane Chérif (1938-), homme politique algérien.
 Mahmoud Chérif (1912-1987), homme politique algérien.
 Oussama Cherif (1975-), chanteur marocain de raï et de chaâbi.
 Slaheddine Cherif (1937-2023), juge administratif et ancien ministre conseiller tunisien.

Prénom 
 Mohamed Chérif Messaadia (1924-2002), homme politique algérien.
 Chérif Belkacem (1930-2009), homme politique algérien.
 Cherif Guellal (1932-2009), diplomate algérien.
 Mohamed Cherif Abbas (1936-), homme politique algérien.
 Cherif Rahmani (1945-), homme politique algérien.
 Chérif Mennoubi (1957-), peintre-sculpteur algérien.

Toponyme 

 Zaouïa de Sidi Amar Cherif, une zaouïa dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.

Télévision 
 Cherif (série télévisée) est une série télévisée policière française, diffusée depuis 2013.

Voir aussi 
 Sheriff (homonymie)

Références